Соревнования по волейболу на IX летних Азиатских играх проходили с 19 ноября по 3 декабря 1982 года в Дели (Индия) с участием 15 мужских и 6 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Японии, у женщин — сборная Китая.

Команды-участницы

Мужчины 
Бангладеш, Гонконг, Индия, Индонезия, Ирак, Катар, Китай, Кувейта, Мальдивы, Непал, Саудовская Аравия, Северный Йемен, Южная Корея, Южный Йемен, Япония.

Женщины 
Индия, Китай, КНДР, Филиппины, Южная Корея, Япония.

Система проведения турнира

Мужчины 
15 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на 4 группы. 4 команды (победители групп) выходят в финальный этап и по круговой системе определяют призёров турнира. Итоговые 5—8-е, 9—12-е и 13—15-е места также по круговой системе разыгрывают команды, занявшие в группах предварительного этапа соответственно 2-е, 3-е и 4-е места.

Женщины 
6 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа А 

 20 ноября: Индия — Бангладеш 3:0.
 21 ноября: Индонезия — Саудовская Аравия 3:1.
 22 ноября: Индонезия — Бангладеш 3:0.
 23 ноября: Индия — Индонезия 3:1.
 24 ноября: Саудовская Аравия — Бангладеш 3:0.
 25 ноября: Индия — Саудовская Аравия 3:1.

Группа D 

 20 ноября: Ирак — Мальдивы 3:0.
 21 ноября: Китай — Ирак 3:0.
 22 ноября: Северный Йемен — Мальдивы 3:0.
 23 ноября: Китай — Северный Йемен 3:0.
 24 ноября: Китай — Мальдивы 3:0.
 25 ноября: Ирак — Северный Йемен 3:0.

Группа В 

 20 ноября: Катар — Гонконг 3:1.
 21 ноября: Южный Йемен — Гонконг 3:1.
 22 ноября: Катар — Южный Йемен 3:1.
 23 ноября: Япония — Катар 3:0.
 24 ноября: Япония — Гонконг 3:0.
 25 ноября: Япония — Южный Йемен 3:0.

Группа С 

 20 ноября: Южная Корея — Непал 3:0.
 23 ноября: Южная Корея — Кувейт 3:0.
 24 ноября: Кувейт — Непал 3:0.

Классификационный раунд за 13—15 места 

 27 ноября: Бангладеш — Гонконг 3:1.
 28 ноября: Гонконг — Мальдивы 3:0.
 29 ноября: Бангладеш — Мальдивы 3:0.

Классификационный раунд за 9—12 места 

 27 ноября: Южный Йемен — Непал 3:0.
 28 ноября: Саудовская Аравия — Северный Йемен 3:0.
 29 ноября: Южный Йемен — Северный Йемен 3:1.
 30 ноября: Саудовская Аравия — Непал 3:0.
 1 декабря: Саудовская Аравия — Южный Йемен 3:0; Северный Йемен — Непал 3:1.

Классификационный раунд за 5—8 места 

 27 ноября: Ирак — Кувейт 3:1.
 28 ноября: Индонезия — Катар 3:0.
 29 ноября: Ирак — Катар 3:0.
 30 ноября: Ирак — Индонезия 3:1.
 1 декабря: Индонезия — Кувейт 3:0.
 2 декабря: Кувейт — Катар 3:0 (15:2, 15:5, 15:7).

Финальный этап 

 29 ноября: Китай — Южная Корея 3:2 (15:11, 16:18, 15:10, 7:15, 15:8).
 30 ноября: Япония — Южная Корея 3:1 (15:9, 15:13, 9:15, 15:12).
 1 декабря: Япония — Индия 3:0.
 2 декабря Китай — Индия 3:0 (15:12, 15:7, 15:3).
 3 декабря: Япония — Китай 3:0 (15:6, 15:11, 15:13); Южная Корея — Индия 3:0 (15:6, 15:4, 17:15).

Женщины 

 20 ноября: КНДР — Индия 3:0.
 21 ноября: Япония — Филиппины 3:0.
 23 ноября: Китай — Южная Корея 3:0 (15:4, 15:8, 15:6).
 24 ноября: Япония — Индия 3:0.
 25 ноября: Китай — Филиппины 3:0; Южная Корея — КНДР 3:1.
 27 ноября: Китай — Индия 3:0.
 29 ноября: Южная Корея — Филиппины 3:0.
 30 ноября: Китай — КНДР 3:0.
 1 декабря: Япония — КНДР 3:0; Южная Корея — Индия 3:0.
 2 декабря: КНДР — Филиппины 3:0 (15:2, 15:12, 15:1); Япония — Южная Корея 3:0 (15:10, 15:10, 15:4).
 3 декабря: Филиппины — Индия 3:0 (15:9, 15:9, 15:2); Китай — Япония 3:0 (15:12, 15:5, 15:9).

Итоги

Положение команд

Мужчины

Женщины

Призёры

Мужчины 
  Япония: Юкимицу Фудзита, Ясуси Фурукава, Харухико Ханава, Минору Ивата, Кадзуя Митакэ, Эйдзабуро Мицухаси, Хироаки Окуно, Коси Собу, Кимио Сугмото, Микиясу Танака, Наоки Танака, Судзи Ямада.

  Китай: Цао Пин, Чэнь Фулинь, Чэнь Ган, Гуо Мин, Хоу Сяофэй, Ху Цзинь, Пань Лицзунь, Ван Цзявэй, Ван Тешань, Сюй Чжэнь, Сюэ Юнъе, Сюй Яньсэнь.

  Южная Корея: Чан Юн Чан, Хан Чжан Сок, Кан Ду Тхэ, Кан Ман Су, Ким Хён Тхэ, Ким Ин Ок, Ким Кён Ун, Ким Сан Бо, Ли Бум Чжу, Ли Чжон Кён, Мун Ён Кван, Ю Чжун Так.

Женщины 
  Китай: Цао Хуэйин, Чэнь Яцюн, Чэнь Чжаоди, Цзян Ин, Лан Пин, Лян Янь, Сунь Цзяньфан, Ян Си, Ян Силань, Чжан Жунфан, Чжэн Мэйчжу, Чжоу Сяолань.
 
  Япония: Юми Эгами, Яюми Хара, Миёко Хиросэ, Кёко Исида, Юко Мицуя, Кимиэ Морита, Куми Накада, Эмико Одака, Норико Огихара, Каёко Сугияма, Хитоми Судзуки, Микико Вако.
 
  Южная Корея: Хан Гён Э, Чжон Гым Сон, Чжин Чхун Мэ, Ким Чжон Сон, Ким Сон Ын, Ким Ён Сук, Кван Сон Ок, Ли Ын Гюн, Ли Ун Им, Ли Ён Сон, Нам Мюн Е, Пак Ми Хи.

Примечание

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

1982
1982 год в волейболе